bitwa pod Karsem (1877)
 bitwa pod Karsem (1920)